Mondiali 1969 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1969:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1969 – 20ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1969 – 17ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1969 – 9ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1969 – 26ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1969 – 11ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1969 – 66ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1969 – 42ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1969 – 14ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1969 – 20ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1969 – 11ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica moderna 1969 – 4ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1969 – 36ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1969 – 6ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1969 – 26ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1969 – 21ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1969 – 13ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1969 – 6ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1969 – 59ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1969 – 61ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1969 – 16ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1969 – 22ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1969 – 13ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1969 – 43ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1969 – 30ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1969 – 13ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1969 – 25ª edizione